Lanzahita kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lanzahita (ort i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Lanzahíta, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar